Волосохвостові, також Шаблерибові, Риби-шаблі (Trichiuridae) — родина риб ряду Perciformes. Містить близько 40 видів хижих риб, поширення в морях по всьому світу. Риби цієї родини є довгими, тонкими, сталево-синього або сріблястого кольору, вугреподібної форми.

Класифікація 
Цей список родів і видів, створений, згідно з сайтом FishBase:

 Рід Aphanopus
 Aphanopus arigato
 Aphanopus beckeri
 Aphanopus capricornis
 Aphanopus carbo
 Aphanopus intermedius
 Aphanopus microphthalmus
 Aphanopus mikhailini
 Рід Assurger Assurger anzac
 Рід Benthodesmus
 Benthodesmus elongatus
 Benthodesmus macrophthalmus
 Benthodesmus neglectus
 Benthodesmus oligoradiatus
 Benthodesmus pacificus
 Benthodesmus papua
 Benthodesmus simonyi
 Benthodesmus suluensis
 Benthodesmus tenuis
 Benthodesmus tuckeri
 Benthodesmus vityazi
 Рід Demissolinea Demissolinea novaeguineensis
 Рід Eupleurogrammus
 Eupleurogrammus glossodon
 Eupleurogrammus muticus
 Рід Evoxymetopon
 Evoxymetopon macrophthalmus Chakraborty, Yoshino & Iwatsuki, 2006
 Evoxymetopon poeyi
 Evoxymetopon taeniatus
 Рід Lepidopus
 Lepidopus altifrons
 Lepidopus calcar
 Lepidopus caudatus
 Lepidopus dubius
 Lepidopus fitchi
 Lepidopus manis
 Рід Lepturacanthus
 Lepturacanthus pantului
 Lepturacanthus savala
 Рід Tentoriceps
 Tentoriceps cristatus
 Рід Trichiurus Trichiurus auriga
 Trichiurus australis
 Trichiurus brevis
 Trichiurus gangeticus
 Trichiurus lepturus
 Trichiurus margarites
 Trichiurus nanhaiensis
 Trichiurus nickolensis
 Trichiurus russelli

Посилання 

 
 Listing of Trichiuridae in English and Japanese 2003-10-27

Скумбрієвидні
Родини риб